Dietenhausen ist der Ortsname von

 Dietenhausen (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Dietenhausen (Keltern), Ortsteil der Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Dietenhausen (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Dietenhausen (Weilmünster), Ortsteil der Gemeinde Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Diedenhausen